Jorge Pupo (1960) – attore, doppiatore e produttore cubano
 Jorge Pupo (1982) – tuffatore cubano